Суперкубок Сінгапуру з футболу 2014  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 лютого 2014 року між чемпіоном Сінгапуру клубом Тампінс Роверс та володарем Кубка Сінгапуру клубом Хоум Юнайтед.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на goal.com
 Матч на soccerway
 Матч на footballdatabase

2014
Сінгапур
Лютий 2014
2014 у сінгапурському спорті